Vari est un genre de primates lemuriformes 

Vari est un patronyme et prénom finnois pouvant désigner:

Patronyme
Attila Vári (né en 1976), joueur hongrois de water-polo
 (né en 1987), joueur hongrois de football
George Vari (1923-2010), promoteur et philanthrope canadien
Giuseppe Vari (1924-1993), réalisateur et scénariste italien
 (né en 1967), homme politique hongrois
 (né en 1982), kitesurfer professionnel argentin
 (né en 1968), artiste sud-africaine
Sophía Vári (née en 1940), peintre et sculptrice grecque
 (né en 1969), tireur sportif hongrois

Prénom
Anna-Vari Arzur (1921-2009), religieuse catholique française
Per-Vari Kerloc'h (né en 1952), écrivain brittophone français

Toponyme

Grotte Vari, grotte de l'Attique
Vári-Voúla-Vouliagméni, dème de l'Attique

, village du Mazandéran

Voir aussi

Homonymie de patronyme